László Béla (1905–1973) orvos
László Béla (1909–1980) erdélyi magyar író, újságíró, szerkesztő
László Béla (1940) egyetemi oktató